Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Czistiakow – radziecki dyplomata
 Iwan Czistiakow – rosyjski wojskowy
 Konstantin Czistiakow – rosyjski narciarz alpejski
 Michaił Czistiakow – radziecki wojskowy
 Pawieł Czistiakow – rosyjski malarz i pedagog